Salford – miasto w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 City of Salford – dystrykt hrabstwa Wielki Manchester (Anglia)
 Salford – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Salford – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Okręg wyborczy Salford
 Salford Priors – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Abbot's Salford – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Salfords – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)